Памятник Виктору Цою — памятники советскому рок-музыканту Виктору Цою установлены в различных городах бывшего СССР:
 Памятник Виктору Цою в Алма-Ате
 Памятник Виктору Цою в Барнауле
 Памятник Виктору Цою в Караганде
 Памятник Виктору Цою в Латвии
 Памятник Виктору Цою в Окуловке
 Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге
 Памятник Виктору Цою в Элисте

См. также 
 Стена Цоя (значения)

Примечания